

Села:
 Потоки — Вінницька область, Жмеринський район
 Потоки — Вінницька область, Вінницький район
 Потоки — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Потоки — Київська область, Білоцерківський район
 Потоки — Київська область, Вишгородський район
 Потоки — Полтавська область, Кременчуцький район
 Потоки — Черкаська область, Звенигородський район

 Потоки — колишня назва села Потік Миронівського району Київської області

Залізниця:
 Потоки — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці

Інше:
 Потоки (заказник)

Потоки — село, гміна Любича-Королівська, Томашівський повіт, Люблінське воєводство

Потоки () — село в Стропковському окрузі Пряшівського краю

Потоки () — поселення в общині Єсенице
 Потоки — мале поселення в общині Кобарид
 Потоки — поселення в общині Семич